Godda (district), een district van de Indiase staat Jharkhand
 Godda (stad), de hoofdplaats van dit district
 Godda (dialect), een dialect van het Sauria Paharia, gesproken in het district